ASJ steht als Abkürzung für:

 Albert Schweitzer Jugendorchester aus Hamburg
 Anarcho-Syndikalistische Jugend, deutscher Jugendgruppenverbund
 Arbeiter-Samariter-Jugend, Jugendverband des Arbeiter-Samariter-Bundes
 Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen in der SPD
 Flughafen Amami in Japan (IATA-Code)
 Svenska Järnvägsverkstäderna, schwedischer Maschinen- und Fahrzeughersteller

Abkürzung